François d'Aix de La Chaise, detto Père Lachaise – religioso gesuita francese
Cimitero di Père-Lachaise – cimitero monumentale di Parigi
Père Lachaise – stazione della metropolitana di Parigi
Père-Lachaise – quartiere del XX arrondissement di Parigi